Tioga River ist der Name folgender Flüsse:

 Tioga River (Chemung River), in New York und Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Tioga River (Sturgeon River), in Michigan, Vereinigte Staaten
 Tioga River (Winnipesaukee River), in New Hampshire, Vereinigte Staaten